Кезгайло Волимонтович 
 Румбольд Волимонтович 
 Судзивой Волимонтович — канцлер Великого княжества Литовского.